De Marathon van Fukuoka (Japans: 福岡国際マラソン, Fukuoka Kokusai Marason) is een prominente hardloopwedstrijd, die sinds 1947 in Fukuoka wordt gelopen. Alleen mannelijke elitelopers mogen deelnemen. De wedstrijd wordt meestal in de maand december gehouden en gaat over een afstand van 42,195 km.

Een van de hoofdsponsors is Asahi Shimbun, een van de bekendste kranten in Japan.

Statistiek

Parcoursrecord 
 Mannen - 2:05.18 (2009, Tsegay Kebede )

Top 10 snelste 
Met een gemiddelde tijd van 2:06.34,1 behoort de marathon van Fukuoka niet bij de tiende snelste marathons ter wereld. Zie ook de lijst van snelste marathonsteden.

(bijgewerkt t/m 2021)

Winnaars

Zie ook
 Marathon van Hokkaido
 Marathon van Nagano
 Marathon van Nagoya
 Marathon van Osaka
 Tokyo Marathon